Dinoyo (Deket)
 Dinoyo (Lowokwaru)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing